

Personnalités 

 André Boursier-Mougenot (né en 1892), peintre figuratif, auteur, photographe, cinéaste ; 
 Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961), compositeur et plasticien français ;
 Ernest Boursier-Mougenot (1933-2013), plasticien, historien de l'art des jardins ;
 Louis-Ernest Mougenot-Méline (1862-1929), architecte français ;
 Mil Marie Mougenot (né en 1960), chanteur, auteur-compositeur-interprète chrétien.